Das Kaspersky Lab Riga Masters 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour in der Saison 2016/17, das vom 22. bis 24. Juni in der Arena Riga in Lettland ausgetragen wurde. Es war Nachfolger des zuvor zweimal am selben Ort ausgetragenen Riga Open. Der Titelverteidiger Barry Hawkins nahm nicht am Turnier teil.

Sieger wurde der Weltranglistenfünfte Neil Robertson, der im Finale Michael Holt mit 5:2 besiegte.

Preisgeld 
Das Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum letzten Riga Open von 125.000 auf etwa 200.000 Euro, dabei wurde die Gewinnsumme des Siegers auf 50.000 Euro verdoppelt.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 22. Juni statt.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finalrunde 
Bei der Auslosung für des Turniers wurden keine Spieler gesetzt. Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Halbfinale und Finale wurden über maximal neun Frames entschieden.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 3. und 4. Juni 2016 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 2016
2016